Ра́сселл Жира́р Во́нг (; род. 1 марта 1963) ― американский актёр, наиболее известный по ролям в телесериале «Китайский связной» и фильмах «Нью-Джек-Сити», «Взлом», «Ромео должен умереть» и «Мумия: Гробница императора драконов».

Ранние годы 
Вонг родился в Трое, Нью-Йорк, и был шестым из семи детей в семье ресторатора Уильяма Вонга китайско-американского происхождения и американской художницы голландско-французского происхождения Конни Ван Изерлу. Семья переехала в Олбани, где его отец управлял рестораном. Когда Вонгу было семь лет, его родители развелись, и он переехал с матерью в Калифорнию, поселившись рядом с Национальным парком Йосемити. В 1981 году Вонг окончил Mariposa County High School и затем поступил в Городской колледж Санта-Моники.

Карьера 
Прежде чем начать актёрскую карьеру, Вонг подрабатывал в качестве фотографа и танцора, а также снимался в клипах у Дэвида Боуи, Донны Саммер и Джанет Джексон. В 1985 году он дебютировал в кино, снявшись в гонконгском мюзикле Ge wu sheng ping, а в 1986 году появился в киноадаптации романа «Тай-Пэн».  В 1989 году Расселл снялся в эпизоде телесериала «Джамп-стрит, 21», а также сыграл в романтической комедии «Чашка чая».

В 1994 году Вонг получил главную роль в сериале «Исчезающий сын», в котором он сыграл китайского политического деятеля в изгнании в Америке. После этой роли в 1995 году журнал People назвал Вонга одним из пятидесяти красивейших людей. В 2000 году Расселл снялся в фильме «Ромео должен умереть» вместе с Джетом Ли и получил статус «звезды». 

Также Вонг играл роли Даниэля в фильме в «Пророчество 2» (1997), Рика Цзуна в фильме «Охотник» (2001) и Короля обезьян в приключенческом мини-сериале «Король обезьян» (2001). В 2004 году он сыграл лейтенанта Тонга в фильме Филипа Кауфмана «Амнезия» с Эшли Джадд, Сэмюэлом Л. Джексоном и Энди Гарсиа в главных ролях.

Личная жизнь 
У Вонга есть дочь Эйя Робинсон-Вонг от афроамериканской танцовщицы Эрты Робинсон. Вонг был женат Флоре Чонг-Лин — предпринимателе, педагоге, креативном директоре, продюсере, балерине и модельере из Гонконга. Пара развелась в 2012 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США